Pierre I Ballard : imprimeur-libraire en musique, actif à Paris dans la première moitié du , fils de Robert I Ballard, associé à ses débuts avec sa mère Lucrèce Dugué, et père de Robert III Ballard.
 Pierre II Ballard : imprimeur établi à Paris, fils de Pierre I et assez obscur.
 Pierre III Ballard : imprimeur-libraire en musique, actif à Paris à la fin du , fils de Robert III Ballard et frère cadet de Christophe Ballard.